Luis Fariña – calciatore argentino
 Mimi Fariña – cantautrice e attivista statunitense
 Richard Fariña – scrittore e musicista statunitense
Fariña. La porta europea della cocaina – Saggio di Nacho Carretero del 21 ottobre 2019 (Bompiani), l'originale in lingua spagnola è del 2015
 Fariña – Serie televisiva spagnola del 2018 ispirata al saggio di Nacho Carretero
Caso Fariña – Caso del 13 ottobre 1973 avvenuto durante la dittatura di Augusto Pinochet

Pagine correlate 
Farina